Теорема Дарбу в математичному аналізі
 Теорема Дарбу в симплектичній геометрії